Агу́до () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монте-сур. Занимает площадь 230 км². Население — 1871 человек (на 2010 год). Расстояние 106 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля